Элитный раунд чемпионата Европы по футболу 2013 станет вторым раундом отборочного турнира к финальному турниру чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет 2013. 25 команд, прошедших из квалификационного раунда, а также 3 команды, автоматически прошедшие в элитный раунд, были поделены на 7 групп по 4 команды, в которых команды сыграют между собой по одному матчу дома и на выезде, одна из команд в каждой группе примет у себя матчи группы. 7 победителей групп проходят в финальный турнир, который пройдет в Литве.

Жеребьевка 
28 команд были поделены на 4 корзины для жеребьевки по их результатам в квалификационном раунде. Испания, Сербия и Турция автоматически прошли в элитный раунд и попали в 1 корзину. Жеребьевка прошла 5 декабря 2012 в Ньоне, Швейцария.

Хозяева каждого из групповых мини-турниров выделены ниже курсивом.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Отобравшиеся команды 

1:  Учитываются только участия в турнирах в формате до 19 лет (полужирным шрифтом выделен победитель того турнира, а курсивом выделен хозяин).

Примечания 

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)